|-
| (32401) 2000 QO226||||31 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32402) 2000 QF231||||20 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32403) 2000 QK249||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32404) 2000 RN||2000 RN||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32405) 2000 RD1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32406) 2000 RE1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32407) 2000 RT1||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32408) 2000 RU12||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32409) 2000 RR16||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32410) 2000 RH19||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32411) 2000 RY24||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32412) 2000 RW25||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32413) 2000 RR26||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32414) 2000 RT29||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32415) 2000 RH30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32416) 2000 RS31||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32417) 2000 RK32||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32418) 2000 RD33||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32419) 2000 RY33||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32420) 2000 RS40||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32421) 2000 RB41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32422) 2000 RO42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32423) 2000 RO43||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32424) 2000 RY62||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32425) 2000 RL64||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32426) 2000 RP68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32427) 2000 RU68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32428) 2000 RC75||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32429) 2000 RP83||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32430) 2000 RQ83||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32431) 2000 RC84||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32432) 2000 RT86||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32433) 2000 RF92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32434) 2000 RW96||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32435) 2000 RZ96||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32436) 2000 RQ97||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32437) 2000 RR97||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32438) 2000 RW98||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32439) 2000 RO99||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32440) 2000 RC100||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32441) 2000 RO100||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32442) 2000 RS100||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32443) 2000 RD101||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32444) 2000 RL101||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32445) 2000 RC104||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32446) 2000 SY5||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32447) 2000 SG6||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32448) 2000 SD12||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32449) 2000 SR16||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32450) 2000 SH25||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32451) 2000 SP25||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32452) 2000 SC39||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32453 Kanamishogo||||26 вересня 2000||Обсерваторія Фукусіяма і Каннабе||М. Йосімі
|-
| (32454) 2000 SD50||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32455) 2000 SW60||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32456) 2000 SH72||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32457) 2000 SZ85||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32458) 2000 SF87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32459) 2000 SK87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32460) 2000 SY92||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32461) 2000 SP93||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32462) 2000 SU112||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32463) 2000 SO129||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32464) 2000 SB132||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32465) 2000 SM141||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32466) 2000 SN153||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32467) 2000 SL174||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32468) 2000 SS176||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32469) 2000 SL188||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32470) 2000 SD190||||23 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32471) 2000 SK205||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32472) 2000 SC210||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32473) 2000 SG210||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32474) 2000 SP212||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32475) 2000 SD234||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32476) 2000 SP237||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32477) 2000 SV238||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32478) 2000 SV289||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32479) 2000 SL312||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32480) 2000 SG348||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32481) 2000 SF352||||30 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32482) 2000 ST354||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32483) 2000 SM362||||19 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32484) 2000 TV29||||4 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32485) 2000 TY44||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32486) 2000 TY56||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32487) 2000 TM61||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32488) 2000 TF64||||5 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32489) 2000 UG17||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32490) 2000 UU27||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32491) 2000 UU107||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32492) 2000 VJ15||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32493) 2000 WR3||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32494) 2000 WY125||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32495) 2000 WT171||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32496) 2000 WX182||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32497) 2000 XF18||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32498) 2000 XX37||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32499) 2000 YS11||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32500) 2000 YV76||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

32400